Portrait (Gordon Giltrap), album van Gordon Giltrap uit 1969
 Portrait (The Cats), album van The Cats uit 1970